Alberto Rodríguez Larreta (1934-1977) – pilota automobilistico argentino
 Antonio Larreta (1922-2015) – attore, scrittore, critico teatrale uruguaiano
 Augusto Larreta (1926) – attore argentino
 Carlos Rodríguez Larreta (1868-1926) – avvocato e politico argentino
 Eduardo Rodríguez Larreta (1888-1973) – avvocato, giornalista e politico uruguaiano
 Enrique Larreta (1875-1961) – poeta, drammaturgo e diplomatico argentino
 Horacio Rodríguez Larreta (1965) – politico ed economista argentino